Ге́рман Черно́в () (род. 1 июля 1923, Нью-Йорк) — американский учёный в области прикладной математики, профессор Массачусетского технологического института, президент  (1968—1969). Профессор-эмерит Гарвардского университета.

Происхождение и образование 
Родился в семье Макса и Полины Чернофф, еврейских эмигрантов из России.
Окончил Сити-колледж (1943), магистр (1945). Доктор философии по прикладной математике (1948).

Основные направления исследований 
Теория оптимального планирования эксперимента, математический анализ, проблемы статистики в молекулярной биологии. Широкую известность получила его работа в области мультивариантного анализа через пиктографику (лица Чернова), неравенство Чернова.

Почётные звания и степени 
Член Национальной академии наук США, Американской академии искусств и наук. Почётный доктор (honoris causa) Университета Огайо, Техниона в Израиле, Римского университета Ла Сапиенца и Афинского университета.

Публикации 
 Herman Chernoff (1973). «The Use of Faces to Represent Points in K-Dimensional Space Graphically». Journal of the American Statistical Association 68 (342): 361—368
 Chernoff H. Elementary decision theory. (1959) — 364 pages
 Chernoff H. Sequential Analysis and Optimal Design (1972) — 119 pages

Источники

Ссылки 
 Herman Chernoff  (с фотографией)
 «Professor Puts a Face on the Performance of Baseball Managers» (New York Times) 

Математики США
Математики XX века
Статистики США
Выпускники Средней школы Таунсенд Харрис
Преподаватели Гарвардского университета
Действительные члены Американского математического общества
Действительные члены Института математической статистики
Члены Национальной академии наук США
Президенты Института математической статистики